NST est un sigle qui peut désigner :

En français 
 abréviation de « nanosciences et nanotechnologies » ;
 abréviation du « nombre de sujets à traiter », ou NNT, données utilisées dans les études épidémiologiques destinées à apprécier l'efficacité d'une intervention de santé publique ;

En anglais 
 Nintendo Software Technology, développeur de jeux vidéo américain appartenant à Nintendo ;
 National Scenic Trails, un type de parcours des chemins de grande randonnée américains ;
Newfoundland Standard Time, (en français : Heure normale de Terre-Neuve ), fuseau horaire couvrant Terre-Neuve-et-Labrador ;
 Network Security Toolkit, distribution Linux axée sur la sécurité du réseau ;
 New Supervising Technology , Société d’ingénierie audiovisuel et broadcast;

Divers 
 le Code AITA de l'aéroport de Nakhon Si Thammarat en Thaïlande.
 NST Cophie's (?-2020), artiste ivoirien.